kxg – vecchio codice ISO 639-3 del dialetto katigan, ritirato per unione con lingua ngaju (ISO 639-3 nij)